Ондинский (Майгубский) — канал в России, протекает по территории Валдайского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии. Длина канала — 1,9 км.

Канал берёт начало из Ондского водохранилища на высоте 89,3 м над уровнем моря.

Устье канала расположено на высоте 89,3 м над уровнем моря в Выгозере.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001322302000006506.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Выгозера
Каналы Карелии